Stalin puede referirse a:
 Iósif Stalin (Iósif Vissariónovich Dzhugashvili), líder de la Unión Soviética.
Stalin González, político venezolano
 Stalin Motta, futbolista colombiano.
 Stalin Ortiz, jugador de baloncesto colombiano.
 Stalin Rivas, exfutbolista venezolano.
 Stalin (película de 1992), telefilme producido por HBO en el año 1992.
 Rompehielos Iósif Stalin, rompehielos de la Unión Soviética.
 Premio Stalin, premio otorgado por la Unión Soviética.
 Rascacielos de Stalin, una serie de rascacielos construidos en Moscú.
 The Stalin,  una influyente banda de punk rock japonesa , formada en 1980 por Michiro Endo.
 Topónimos de Stalin, una serie de lugares y monumentos nombrados en honor a Iósif Stalin.